Slovo Sazan může mít více významů:

 Sazan (ostrov) – ostrůvek u pobřeží Albánie
 Sazan – původní divoká forma kapra obecného
 Onuk Sazan – název turecké značky sportovních automobilů